Garden District peut faire référence à :
 , quartier de la ville de Toronto, en Ontario, au Canada.
 Garden District (Montgomery), quartier de la ville de Montgomery, capitale de l'Alabama, site classé au Registre national des lieux historiques des États-Unis.
 Garden District (Bâton-Rouge), quartier de la ville de Bâton-Rouge, en Louisiane, aux États-Unis.
 Garden District (La Nouvelle-Orléans), quartier de la ville de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane.